Вейк-ан-Зее 1970 — 32-й международный шахматный турнир, который проходит в 1970 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)
1970 год в шахматах